Classe Katori – classe di navi da battaglia pre-dreadnought della Marina imperiale giapponese, composta da due unità entrate in servizio nel 1906.

 Classe Katori – classe di incrociatori leggeri della Marina imperiale giapponese, composta da tre unità entrate in servizio tra il 1940 e il 1941.